Аристарх Романович Адамс (ок. 1782 — после 1854) — вице-адмирал в отставке (август 1848).

Родился предположительно в 1782 году.

Согласно Общему морскому списку, часть 6, в 1794 году поступил кадетом в Морской корпус. В 1802 году был произведён в мичмана гребного флота, служил при Петербургском порте, а с 1805 года определён в штат Морского корпуса на «вакацию» подпоручика.

Участвовал в кампании 1809 года на Кронштадтском рейде на корабле «Гавриил». С 1810 года — лейтенант флота, служил на учебных корпусных кораблях, руководил плавпрактиками кадетов и гардемаринов в качестве ротного командира.

В 1820 году произведён в капитан-лейтенанты флота. С 1823 года командовал кораблями «Урания», «Великий князь Михаил», «Лесной», отрядом фрегатов, крейсировал по Балтике и перегонял корабли из Архангельска.

С 1827 года — капитан 2-го ранга, с 1831 — капитан 1-го ранга.

В 1836 году назначен инспектором Кронштадтского и Ораниенбаумского госпиталей.

В 1838 году произведён в контр-адмиралы с назначением командиром 2-й бригады 2-й флотской дивизии. До 1843 года крейсировал в Балтийском море, а с 11.8.1843 назначен членом общего присутствия морского интендантства.

30 августа 1848 года произведён в вице-адмиралы с увольнением от службы. В 1854 году был ещё жив.

Кавалер орденов:
 Святого Владимира 4 степени (1823 г.)
 Святого Георгия IV класса (капитан 2-го ранга; № 4111; 26 ноября 1827)
 Святой Анны 2 степени (1828 г.)
 Святого Станислава 1 степени (1842.12.06)
и Знака за XXV лет беспорочной службы

Литература 
 

Родившиеся в 1780-е годы
Умершие в 1850-е годы
Вице-адмиралы (Российская империя)